Стагирит — житель древнего города Стагира (Фракия и Древняя Македония):

 Аристотель Стагирит (384—322 годы до н. э.) — древнегреческий философ;
 Никанор Стагирит (IV век до н. э.) — приближённый Александра Македонского.